

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Gwizdówka – część wsi Sechna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Gwizdówka – część wsi Młynne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Gwizdówka – część wsi Słopnice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Słopnice
 Gwizdówka – część wsi Koniówka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec

Inne 
 Gwizdówka – nieofic. część wsi Orle w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo